Ekstedt är ett svenskt efternamn som har burits av bland andra:

Axel Ekstedt (1833–1915), kyrkoherde och politiker.
Bengt von Echstedt (1723–1794), ursprungligen Ekstedt, ämbetsman.
Birger Ekstedt (1921–1972), politiker och präst, partiledare för Kristdemokratisk Samling 1964–1972.
Folke Ekstedt (1932–2005), militär.
Janove Ekstedt (född 1957), konstnär och bildpedagog.
Niklas Ekstedt (född 1978), kock, restaurangchef och programledare i TV.
Sven Ekstedt (1894–1950), målare och tecknare.

Svenska efternamn